Vielhaben ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Vielhaben (* 1975), deutsche Regisseurin, Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Georg Wilhelm Vielhaben (1860–1927), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags